Fishkind ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Fishkind (1919–1999), amerikanischer Jazzbassist, siehe Arnold Fishkin
 Larry Fishkind (* 1945), amerikanischer Jazztubist